Varredeira é um equipamento utilizado em cidades para limpeza em áreas externas. Possui coletores que recolhem varrendo os resíduos diretamente do chão e uma caçamba. É utilizando em ruas, e quando passar rente à calçada, a pá e os esfregões retiram os resíduos que estiverem nas sarjetas, deixando a rua limpa; o lixo recolhido é armazenado nele próprio. Sua estrutura lembra um caminhão-basculante.

Resíduos sólidos
Transporte